Кербивил има више значења:
 Кербивил (Тексас)
 Кербивил (Мисури)